Герцогство Латера — небольшое имение, анклав в Папской области, в нескольких километрах к западу от озера Больсена (в современной провинции Витербо).

История

Фарнезе в Латере 
В 1408 папа римский Григорий XII даровал роду Фарнезе сан священника в герцогстве Латера. Таким образом было создано новое герцогство, отдельное от герцогства Кастро.
Фарнезе был прогрессивным правителем: в Латере была одобрена выдача финансовых средств крестьянам, он запретил неравномерную вырубку лесов и при нём был создан водопровод. Тёща герцога, Изабелла Паллавичино, женщина способная, вдохновлённая герцогом открыла типографию. Чтобы показать, их высокий статус, было приказано выставлять особые геральдические знаки.

Примерно в начале Семнадцатого века произошла трагедия, нарушившая спокойное течение жизни: во время охоты на медведя Орсини, граф Питильяно, убил наследника герцогства Пьера Латера, сына Пьеро Франческо и племянника Марио I.

Список герцогов 
 Бартоломео I Фарнезе
 Пьер Бартольдо I
 Галеаццо I
 Пьер Бартольдо II
 Галеаццо II
 Фабио I
 Марио I
 Франческо I
 Пьер Франческо
 Джироламо Фарнезе

Литература 

 AA. VV., Cardinale Girolamo Farnese ultimo duca di Latera, Latera 1999.
 F. Annibali, Notizie storiche della Casa Farnese, Latera 1817.
 M.A. Ceppari, I Farnese a Latera nel Quattrocento, Latera 1989.
 R. Galeotti, Il Ducato di Castro e le sue milizie, Viterbo 1972.
 C. Lanzi, Memorie storiche della regione castrense, Roma 1938.
 R. Luzi, Storia di Castro e della sua distruzione, Roma 1987.
 Id., I Farnese: il ramo di Latera e Farnese, <Cardinale Girolamo Farnese ultimo duca di Latera>, Latera 1999.
 N. Poscia, Il castello di Latera, Grotte di Castro 1973.
 A. Rossi, Latera, la sua storia, Latera 1990.

Анклавы
Герцогства
Лацио
Итальянские государства
Фарнезе